Бауман, Карл:
 Бауман, Карл (1912—1996) — художник и скульптор, антифашист.
 Бауман, Карл Янович (1892—1937) — советский партийный деятель.
 См. также 
 Бауман, Карло